El fandanguero cola larga (Campylopterus excellens) es una especie de ave en la familia Trochilidae. Esta especie de colibrí a menudo es considerada una subespecie del Campylopterus pampa, pero es más grande y su cola es más larga.

Distribución 
Es una especie de colibrí endémica de los bosques húmedos en la zona alrededor del istmo de Tehuantepec en el sur de México.
Se encuentra amenazada por pérdida de hábitat.

Referencias 

Campylopterus
Aves endémicas de México
Taxones descritos por Alexander Wetmore
Animales descritos en 1941